Die Saison 1991/92 war die 1. Spielzeit der Landesliga Berlin im gemischten Modus seit der Trennung 1950, als in Westberlin das Vertragsspielertum eingeführt wurde und daher die Mannschaften Ostberlins aus der Stadtliga zurückgezogen wurden. Sie wurde in zwei Staffeln gespielt und war die erste Saison unter dem Dach des Berliner Fußball-Verbands. Die Landesliga 1991/92 war die höchste Spielklasse im Berliner Fußball und die vierthöchste Spielklasse im Fußball der Männer in Deutschland. Die beiden Erstplatzierten ermittelten in zwei Entscheidungsspielen mit dem Berliner Meister gleichzeitig den Aufsteiger in die Oberliga Nordost. Der 1. FC Lübars konnte sich deutlich gegen Schwarz-Weiß Spandau durchsetzen und stieg in die Oberliga Nordost-Mitte auf.

Teilnehmer 
Das Teilnehmerfeld setzte sich zusammen aus
 14 Mannschaften aus der vorangegangenen Landesliga Berlin Ost
 11 Mannschaften aus der verangegangenen Landesliga Berlin West
 zwei Mannschaften aus der Oberliga Berlin
 drei Aufsteiger aus der Kreisliga A
 zwei Aufsteiger aus der Bezirksklasse Berlin

Tabelle

Staffel 1

Staffel 2

Entscheidungsspiele der Staffelsieger 

|}
Damit wurde der 1. FC Lübars erster Berliner Meister von ganz Berlin seit 1950 und qualifizierte sich für die Teilnahme an der Oberliga Nordost.

Quelle

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1991/92
1991